De Italiaanse voetbalclub AS Roma speelt sinds 1931 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt AS Roma

Statistieken

UEFA Cup (seizoen 1975/76)

UEFA Cup (seizoen 1992/93)

UEFA Cup (seizoen 2003/04)

Champions League (seizoen 2004/05)

UEFA Cup (seizoen 2005/06)

Champions League (seizoen 2006/07)

Champions League (seizoen 2007/08)

Champions League (seizoen 2008/09)

Champions League (seizoen 2010/11)

Europa League (seizoen 2011/12)

Champions League (seizoen 2014/15)

Bijgaand een overzicht van de spelers die AS Roma onder leiding van trainer-coach Rudi García vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Champions League in het seizoen 2014/15. In een groep met FC Bayern München, Manchester City FC en CSKA Moskou kwam de club niet verder dan de derde plaats, waardoor AS Roma veroordeeld werd tot een herstart in de UEFA Europa League.

Europa League (seizoen 2014/15)

Bijgaand een overzicht van de spelers die AS Roma onder leiding van trainer-coach Rudi García vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Europa League in het seizoen 2014/15. Na een overwinning op Feyenoord werd de Italiaanse club in de achtste finales uitgeschakeld door de landgenoten van ACF Fiorentina.

Champions League (seizoen 2015/16)

Bijgaand een overzicht van de spelers die AS Roma onder leiding van trainer-coach Rudi García en later Luciano Spalletti vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Champions League in het seizoen 2015/16. In de achtste finales werd de club uitgeschakeld door Real Madrid.

Europa League (seizoen 2016/17)

Bijgaand een overzicht van de spelers die AS Roma onder leiding van trainer-coach Luciano Spalletti vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Europa League in het seizoen 2016/17. In de achtste finales werd de club uitgeschakeld door Olympique Lyon.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

AS Roma
Roma AS